

Cinema 
 Talk to Me – film del 1984 diretto da Julius Potocsny
 Parla con me (Talk to Me) – film del 2007 diretto da Kasi Lemmons

Musica 
 Talk to Me – album di Little Willie John del 1958
 Talk to Me – album di Art Farmer del 1975
 Talk to Me – singolo dei Kiss del 1980
 Talk to Me – singolo di Stevie Nicks del 1985

Televisione 
 Talk to Me – serie televisiva britannica